Сегодня ночью или никогда — название нескольких фильмов: 

 «Сегодня ночью или никогда» — фильм 1931 года режиссёра Мервина Лероя. 
 «Сегодня ночью или никогда» — фильм 1961 года режиссёра Мишеля Девиля.
 «Сегодня ночью или никогда» — фильм 1972 года режиссёра Даниэля Шмида.